PSD steht für:
 Sozialdemokratische Parteien:
 Partia Socialdemokrate e Shqipërisë in Albanien
 Partido Social Democrático (1945) in Brasilien (erloschen)
 Partido Social Democrático (1987) in Brasilien (erloschen)
 Partido Social Democrático (2011) in Brasilien
 Partido Social Democrático in Kap Verde
 Parti Social Démocrate in Madagaskar
 Parti Social-Démocrate in Niger
 Partido Social Democrata in Osttimor
 Partido Social Democrata in Portugal
 Partidul Social Democrat in Rumänien
 Partido Social Demócrata in Spanien (aufgelöst)
 Partito dei Socialisti e dei Democratici in San Marino
 Parti Socialiste Destourien in Tunesien (aufgelöst)
 Parcel Size Distribution, Kennwert für Ladungspartien verschiedener mit dem Schiff transportierter Güter
 particle-size distribution (engl.), siehe Partikelgrößenverteilung
 Payment Services Directive, englische Bezeichnung der Zahlungsdiensterichtlinie zur Implementierung des Europäischen Zahlungsraums (SEPA)
 perianale Streptokokkendermatitis, perianale Form eines streptogenen Dermatitis
 Pfadfinderschaft Süddeutschland e. V., ein Pfadfinderbund im Deutschen Pfadfinderverband e. V. (DPV) aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
 Photoshop Document, ein Dateiformat für Grafikdateien von Adobe Photoshop
 ein von der Dateiendung des Formates Photoshop abgeleitetes, zweimonatlich erscheinendes Printmagazin
 Portable Storage Device, ein transportables Speichermedium (z. B. image tanks für Digitalphotographie)
 den IATA-Code des Flughafens von Port Said in Ägypten
 Position Sensitive Device, eine ortsauflösende Fotodiode
 post-source decay, auf deutsch: Zerfall (eines Moleküls) jenseits/nach der (Ionen-)quelle; Begriff in der Massenspektrometrie, speziell der MALDI-Massenspektrometrie
 Postsynaptic density, postsynaptische dichte Membranregion eines Dornenfortsatzes
 power spectral density, auf deutsch spektrale Leistungsdichte
 Power Semiconductor Device, auf deutsch Leistungshalbleiter
 Power Split Device, das Planetengetriebe in Toyota- und Lexus-Modellen mit Hybridantrieb, siehe Hybrid Synergy Drive#Power Split Device
 Programmable system device, Name einer Gruppe von Chips der Fa. STMicroelectronics zur Verwendung zusammen mit Mikroprozessoren
 PSD Bankengruppe
 Power Spectral Density, ein Begriff in der Schwingungs-Messtechnik für die Spektrale Beschleunigungsdichte
 PSD Wien, Abkürzung für: Psychosoziale Dienste Wien, psychiatrische Klinik in Wien

psd steht für:
 Gebärdensprachen der Prärie-Indianer (ISO-639-3-Code), Gebärdensprachen der Prärie-Indianer

Siehe auch:
 PSD-Tutorials.de

Abkürzung